Immersbach ist ein geographischer Name:

 Immersbach (Durbach, Ort), Hof im zentralen Gemeindeteil von Durbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg

 Immersbach (Durbach, Fluss), rechter Zufluss des Durbachs (als Neugraben zum Durbach-Kammbach-Wannenbach-Kanal, zum Rench-Flutkanal, zur Rench) bei Immersbach, Gemeinde Durbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg; siehe Acher-Rench-Korrektion
 Immersbach (Kinzig), rechter Zufluss der Kinzig (zum Main) bei Roth, Stadt Gelnhausen, Main-Kinzig-Kreis. Hessen

Siehe auch:
 Immertsbach, linker Zufluss des Fischbachs (zur Blinden Rot) nach Fischbach, Gemeinde Abtsgmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg